Барч () — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Барч, Адам фон (1757—1821) — гравёр на меди и искусствовед.
 Барч, Генрих (1832—1899) — польский писатель и богослов.
 Барч, Густав Мартынович (1826—1894) — академик архитектуры Императорской Академии художеств.
 Барч, Дитмар (род. 1958) — немецкий политик.
 Барч, Карл (1832—1888) — немецкий медиевист-германист, представитель классической филологии.
 Барч, Кристофер (род. 1979) — немецкий кёрлингист.
 Барч, Отто Эдуардович (род. 1943) — советский легкоатлет (спортивная ходьба).
 Барч, Юрген (1946—1976) — немецкий массовый убийца.
 Барч, Якоб (1600—1633) — немецкий врач, математик и астроном, зять И. Кеплера.
 Барч-Хакли, Мишель (род. 1990) — американская волейболистка, олимпийская чемпионка.

Топоним 
 Барч — город в Венгрии.
 Барч — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия.

См. также 
 Бёрч
 Бирч

Примечания